Illinois es un estado de los Estados Unidos.

Illinois también puede referirse a:
 la etnia illiniwek, también conocida como illini o illinois;
 el río Illinois, uno de los principales afluentes del Misisipi;
 el proyecto de rascacielos The Illinois, previsto por Frank Lloyd Wright;
 varios municipios que llevan por nombre Municipio de Illinois ;
 varios barcos que llevan por nombre USS Illinois .